Върбанов може да се отнася за:
 Александър Върбанов, няколко души с това име
 Васил Върбанов (р. 1969), български радиоводещ
 Венцислав Върбанов (р. 1962), български политик
 Владимир Върбанов (1856-1918), български революционер
 Димитър Върбанов (1901-1999), български инженер
 Йордан Върбанов, няколко души с това име
 Марин Върбанов (1932-?), български художник
 Стоян Върбанов, няколко души с това име